Іллічевський Анатолій Хомич — український перекладач,
 Іллічевський Сергій Олімпієвич — український еколог.
Прізвища